Веснін Віктор Олександрович (28 березня (9 квітня) 1882, Юр'євець — 17 вересня 1950, Москва) — російський і радянський архітектор, викладач і громадський діяч.
 Веснін Володимир Андрійович — український військовослужбовець, майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.